PLEN og Plen, akronymet og navnet henviser til forskellige artikler:

Public Leadership Education Network – amerikansk almennyttig organisation, som har til opgave at forberede kvinder til offentlig ledelse.
Plen (robot) – desktop-robot (legetøjsrobot).